Диалект Урумчи  (кит. упр.乌鲁木齐话, трад. 烏魯木齊話 пининь: Wūlǔmùqí huà)  относится к китайскому диалекту,используемому в Урумчи, в столице Синьцзяна, Китай.

История 
В 1983 году Китайская академия социальных наук и Австралийская гуманитарная академия подписали соглашение о сотрудничестве в составлении «Атласа китайского языка», после чего этот предмет был включен в национальный проект по планированию ключевых социальных наук. После создания проекта, которым руководили Ян Сяоминь и Линь Дуань из Синьцзянского университета, сформировали «Синьцзянскую группу изучения китайского диалекта» с учителями и аспирантами Синьцзянского университета. С 1983 года в Синьцзяне провели масштабное исследование китайских диалектов. В основном, была исследована звуковая система 83 округов и городов в Синьцзяне (в то время было 87 округов и городов).  Это достижение было включено в «Атлас китайского языка», опубликованный издательством Hong Kong Longman Publishing Co., Ltd.,.

Характеристики

Тона 

При непрерывной транспозиции воспроизводятся 2 тона: ˥˧ 53 и ˩˧ 13.

Грамматика

Сравнение 

Китайские языки и диалекты